Zjazd mężczyzn na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 17 lutego 1996 roku, na trasie Veleta. Tytułu sprzed trzech lat nie obronił Urs Lehmann ze Szwajcarii, który tym razem zajął 32. miejsce. Nowym mistrzem świata został Austriak Patrick Ortlieb, drugie miejsce zajął Włoch Kristian Ghedina, a brązowy medal zdobył Luc Alphand z Francji.

Do startu w zawodach zgłoszono 75 zawodników, wszyscy ukończyli rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996